Basilika Darstellung Mariens steht für folgende Kirchengebäude in Polen:
 Basilika Darstellung Mariens (Wadowice) in der Stadt Wadowice, Woiwodschaft Kleinpolen
 Basilika Darstellung Mariens (Różanystok) im Dorf Różanystok, Gmina Dąbrowa Białostocka, Powiat Sokólski, Woiwodschaft Podlachien